M48 peut signifier :

Domaine militaire et armes 
 Char M48, un char d'assaut moyen dans l'US Army.

Sciences 
Astronomie
 Messier 4.8 (ou NGC 2548) est un amas ouvert situé dans la constellation de l'Hydre.

Médecine 
 Autres spondylopathies, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute britannique M48 reliant Olveston à Caldicot.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres